Všechlapy può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Všechlapy, comune del distretto di Benešov, in Boemia Centrale
Všechlapy, comune del distretto di Nymburk, in Boemia Centrale